Portus Magnus (lateinisch „Großer Hafen“) ist der Name folgender Orte im Römischen Reich:

 Portus Magnus (Mauretanien), heute Béthioua in Algerien
 Portus Magnus, heute Almería in Spanien
 Portus Magnus, heute A Coruña in Spanien
 Portus Magnus, heute Sant Antoni de Portmany auf Ibiza, Spanien
 Portus Magnus, heute Alexandria in Ägypten
 Portus Magnus, heute Portsmouth in England